Альбе́рто Койо́те (; род. 26 марта 1967, Селая) — мексиканский футболист, полузащитник оборонительного плана. Наиболее известен по выступлениям за мексиканский клуб «Гвадалахара» и сборную Мексика.

Биография 
Альберто Койоте начал профессиональную карьеру в «Леоне» в 1990 году, а в Примере Мексики дебютировал уже в мае 1991 года, выйдя на 10 минут в игре против «Некаксы». Наибольшую известность Койоте получил благодаря выступлениям за «Гвадалахару», в которой прошла большая часть карьеры полузащитника. В 1997 году Койоте помог своему клубу стать чемпионом Мексики (Летний турнир) — впервые за 10 лет. Сам Койоте был признан лучшим футболистом чемпионата Мексики сезона 1996/1997. В том турнире особенно удачно проявила связка Альберто со своим другом и партнёром по сборной Рамоном Рамиресом, который был более ориентирован на атакующие действия команды. Койоте же особенно удачно действовал на позиции опорного полузащитника.

В 2001 году Койоте перешёл из «Гвадалахары» в «Атланте», тогда ещё представлявшем Мехико. Через год Койоте завершил профессиональную карьеру.

С 1992 по 2001 год Альберто Койоте выступал в сборной Мексики. В её составе он стал победителем Золотого кубка КОНКАКАФ в 1993 году, а также бронзовые медали Кубка короля Фахда в 1995 году (современный Кубок конфедераций). Также Альберто выступал на Кубке Америки в 1995 году. За сборную полузащитник провёл 54 матча.

В 2010 году Койоте начал тренерскую деятельность, возглавив клуб «Оро» (чемпион Мексики 1962/63). С 2011 года работает тренером молодёжных команд «Гвадалахары».

Титулы и достижения 
 Чемпион Мексики (1): Лет. 1997
 Вице-чемпион Мексики (1): Зим. 1998
 Чемпион Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 1993, 1996, 1998
 Лучший футболист сезона чемпионата Мексики (1): 1996/97

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 
 Профиль на mediotiempo.com
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Леон»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Ирапуато»
Тренеры ФК «Гвадалахара»